Суда́к:
 Судаки () — род рыб семейства окунёвых.
 Обыкновенный судак () — вид рыб рода судаки.
 Судак — предприятие в составе винодельческого комбината «Массандра».
 Судак — российская подводная лодка начала XX века.

Топоним 
 Судак — город в Крыму.
 Судак — муниципальное образование в составе Республики Крым.
 Судак — небольшая река в Крыму, в устье которой расположен город Судак.
 Судак — река в Карелии.
 Судак-Лиман — бухта в Чёрном море у посёлка Новый Свет.
 Гора Судак — см. Крепостная гора (Судак).
 Крепость Судак — см. Генуэзская крепость (Судак).

Фамилия 
 Судак, Светлана Фёдоровна (род. 1971) — белорусская легкоатлетка.

См. также 
 Судакский городской совет — орган местной власти в составе Автономной Республики Крым Украины.
 Судакский десант — военная операция во время Великой Отечественной войны.
 Судаков (значения)